Hindenburgbrücke ist der Name folgender Brücken:

 Hindenburgbrücke, Eisenbahnbrücke bei Bingen über den Rhein (1915–1945)
 Hindenburgbrücke (Mosel), Eisenbahnbrücke bei Igel über die Mosel (1912–1945)
 Hindenburgbrücke (Hamburg), Brücke der Hindenburgstraße über die Alster

Hindenburgbrücke ist der frühere Name folgender Brücken:

 Berliner Brücke (Halle) in Halle (Saale) (bis 1945)
 Bösebrücke in Berlin (1916–1948)
 Brücke der Jugend über die Seltenrein in Löbau
 Deutzer Brücke in Köln (1935–1945)
 Ernst-Walz-Brücke in Heidelberg
 Jerusalembrücke (Südbrücke) in Magdeburg (1927–1945)
 Jungbuschbrücke in Mannheim (1933–1945)
 Kallhardtbrücke, Straßenbrücke über die Nagold in Pforzheim (1928–1946)
 Landauerbrücke über das Elsterbecken in Leipzig (bis 1945)
 Most Tolerancji in Głogów, Polen 
 Warschauer Brücken (Breslau), in Breslau, Polen

Siehe auch:
 Hindenburgdamm
 Hindenburgplatz (Hildesheim)
 Hindenburgstraße
 Hindenburgufer